Суперкубок Сан-Марино з футболу 2012 — 27-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 жовтня 2012 року між чемпіоном Сан-Марино «Тре Пенне» та володарем кубка Сан-Марино «Ла Фіоріта».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2012
Сан-Марино